Кремниевые кислоты — очень слабые, малорастворимые в воде кислоты общей формулы .

Номенклатура 
Из кремниевых кислот известны: метакремниевая HSiO, ортокремниевая HSiO, дикремниевые HSiO и HSiO, пирокремниевая HSiO и поликремниевые nSiO⋅mHO. Соответствующие соли называют силикатами (метасиликаты, ортосиликаты и др.).

Строение 
Метакремниевая кислота состоит из структурных звеньев, имеющих тетраэдрическое строение. Звенья соединяются в цепи, образуя поликремниевые кислоты.

Физические и химические свойства 
Все поликремниевые кислоты малорастворимы в воде. В воде образуют коллоидные растворы по общей схеме реакции

 (SiO2)_{x}{} + 2 H2O <=> H4SiO4 + (SiO2)_{x-1}

Образовавшаяся неустойчивая ортокремниевая кислота вступает в реакции поликонденсации:

 2 H4SiO4 -> (HO)3SiOSi(OH)3 + H2O

в результате чего образуются сложные линейные, разветвлённые и смешанные структуры.

Изоэлектрическая точка поликремниевых кислот находится в интервале pH 2,0—3,0, в котором поликонденсация идёт с минимальной скоростью.

Кремниевые кислоты являются слабыми. Для метакремниевой кислоты HSiO константы диссоциации K = 1,3, K = 1,6, для ортокремниевой HSiO K = 2, K = K = K = 2.

Кремниевые кислоты растворяются в растворах и расплавах щелочей, образуя силикаты, например:

 H2SiO3 + 2 KOH -> K2SiO3 + 2 H2O

Кремниевые кислоты могут взаимодействовать с плавиковой кислотой (HF) с образованием газообразного фторида кремния:

 H2SiO3 + 6 HF -> H2SiF6 + 3 H2O -> SiF4 ^ + (2 HF + 3 H2O)

Ортокремниевая кислота в присутствии катализаторов на основе щёлочи (чаще NaOH) способна образовывать ортосиликаты-эфиры в общем случае имеющие вид R1R2R3R4SiO4, где R1—4 — органические радикалы, как правило, являющиеся спиртовыми остатками. Известным массовым продуктом является тетраэтилортосиликат состава Si(C2H5O)4

Получение 
Растворы кремниевых кислот получают:
 действием сильных кислот на растворимые силикаты натрия или калия:
 Na2SiO3 + 2 HCl -> H2SiO3 v + 2 NaCl
 гидролизом хлорсиланов:
 SiH2Cl2 + 3 H2O -> H2SiO3 + 2 HCl + 2 H2O
 гидролизом солей кремниевых кислот. Гидролиз идёт ступенчато:
 1-я ступень:
 K2SiO3 + HOH -> KHSiO3 + KOH
 2-я ступень:
 KHSiO3 + HOH -> H2SiO3 + KOH
 общее молекулярное уравнение:
 K2SiO3 + 2 H2O -> H2SiO3 + 2 KOH
 а также методами электродиализа и ионного обмена.

Применение 
Гидрозоли кремниевых кислот используются как наполнители и связующие материалы в производстве керамических изделий, различных покрытий. Они используются как носители катализаторов и светочувствительных слоёв в фотоматериалах. Они служат сырьём для получения кварцевого стекла, различных адсорбентов, поглотителей паров воды и газов, фильтров очистки воды и масел.

Примечания

Литература 
 
 
 

Неорганические кислородсодержащие кислоты
Соединения кремния